Dieser Artikel behandelt die Ghanaische Fußballolympiaauswahl während der Olympischen Sommerspiele 1972.

Olympia-Qualifikation 

Nach zwei Siegen gegen Liberia in der 1. Runde zog Ghana in die entscheidende 2. Runde ein. Dort schloss man die Gruppe punktgleich mit Kamerun ab, qualifizierte sich aber aufgrund des besseren Torverhältnis für die Olympischen Sommerspiele 1972 in München.

1. Runde

2. Runde 
Abschlusstabelle

|}
Spielergebnisse

Olympia-Endrunde

Kader

Spiele 
Durch drei Niederlagen in der Vorrunde gegen die DDR, Polen und Kolumbien schied Ghana als Tabellenletzter aus dem Turnier aus.

Vorrunde (Gruppe 4) 

|}

Literatur

Weblinks 
 
 Offizielle Seite der FIFA

Ghana
Ghanaische Fußballnationalmannschaft
Fussball 1972